Riede est un nom de lieu notamment porté par :
 Riede (Verden), municipalité allemande de Basse-Saxe située dans l'arrondissement de Verden
 Riede, quartier de la municipalité allemande de Bad Emstal (Hesse)
 Riede, quartier de l'ancienne municipalité allemande de Wendenborstel, aujourd'hui quartier de la municipalité de Steimbke située dans l'arrondissement de Nienburg (Basse-Saxe)
 Riede, cours d'eau dans la municipalité allemande de Dötlingen située dans l'arrondissement d'Oldenbourg (Basse-Saxe)
 Riede, affluent du Fuhne